Ramus är ett efternamn.

Personer 
 
 Jacob Ramus
 
 Joseph Marius Ramus
 Petrus Ramus

Efternamn